Košarkaški Kup Hrvatske, kasnije nazvan Kup Krešimira Ćosića, u sezoni 1994./95. bilo je četvrto po redu košarkaško Kup natjecanje za muške u Hrvatskoj.  Na završni turnir, koji je odigran u Dubrovniku u Športskoj dvorani Gospino polje od 24. do 26. ožujka 1995. godine, plasirali su se KK Cibona (Zagreb), KK Zagreb (Zagreb), KK Zrinjevac (Zagreb) i KK Jadrankolor (Rijeka).

Rezultati 

 U četvrtzavršnicu su se direktno plasirali KK Cibona (Zagreb), KK Croatia osiguranje (Split), KK Zrinjevac (Zagreb) i KK Zagreb (Zagreb)

Osvajači Kupa 
Košarkaški klub Cibona (Zagreb): Slaven Rimac, Damir Mulaomerović, Veljko Mršić, Gerrod Abram, Vladan Alanović, Davor Marcelić, Ivica Žurić, Dževad Alihodžić, Davor Pejčinović, Alan Gregov, Vladimir Jakšić

Trener:

Statistika

 najbolji igrač završnog turnira: Gerrod Abram (Cibona)
 najbolji strijelac završnog turnira: Zdravko Radulović (Zrinjevac) 54 koša

Izvori 
 dnevni list "Vjesnik"

Poveznice 
 A-1 liga 1994./95.
 A-2 liga 1994./95. 
 B-1 liga 1994./95. 

1994-95
m-kup